Alfons III (Afonso III) (ur. 5 maja 1210, zm. 16 lutego 1279) – był piątym królem Portugalii od 1248 r.

Życiorys 
Alfons był synem króla Portugalii, Alfonsa II i jego żony – infantki Urraki Kastylijskiej. W 1223 r. królem Portugalii został Sancho II, starszy brat Alfonsa. Alfons, nie spodziewając się otrzymać tron, ożenił się (1238) z Matyldą, dziedziczką hrabstwa Boulogne i osiadł we Francji. W 1246 r. Sancho popadł w konflikt z Kościołem i został ekskomunikowany i obalony. Alfons zgodził się objąć tron i natychmiast wrócił do Portugalii i został królem po swoim bracie. Wiązało się to jednak ze zrzeczeniem się hrabstwa Boulogne i rozwodem z Matyldą.

Alfons ostrożnie prowadził politykę wewnętrzną, dbając o interesy klasy średniej. W 1254 r., w Leirze zwołał pierwszy parlament Portugalii z udziałem przedstawicieli miast, Cortes. Pamiętany jest jako świetny administrator.

Po zapewnieniu sobie poparcia wewnątrz kraju, za granicą kontynuował politykę brata – rekonkwisty, wypierając muzułmanów z ich ostatniej twierdzy w Algarve – Faro. Tym samym zakończył rekonkwistę w Portugalii, wchodząc jednak w drobne konflikty z sąsiadującą Kastylią. Ostatecznie, granicę między państwami ustalono w Badajoz w 1267; granica (obecnie z Hiszpanią) na rzece Guadiana nie zmieniła się do dziś.

Przodkowie

Potomstwo 
W 1253, po rozwodzie z Matyldą, Alfons ożenił się z Beatrycze Kastylijską (1242-1303), nieślubną córką króla Alfonsa X, i Marii de Guzman. Para miała:
 Blankę (1259-1321), przełożoną zakonu w Huelgas,
 Ferdynanda (1260-1262),
 Dionizego I (1261-1325), kolejnego króla Portugalii,
 Aflonsa (1263-1312), lorda Portalegre, męża Wioletty Manueli Kastylijskiej,
 Sanchę (1264- ok. 1302),
 Marię (1264-1304), zakonnicę w Coimbra,
 Konstancję (1266-1271),
 Wincentego (1268-1271),
Z Madraganą (Mor Afonso) (ok. 1230-?), miał nieślubne dzieci:
 Marcina Alfonsa Chichorro (ok. 1250- po 1313), męża Inês Lourenço de Valadres,
 Urrakę Aflonsę (ok. 1260-?), żonę Pedro Anes de Riba Vizela, później João Mendes de Briteiros.
Z Marią Peres de Enxara, miał syna:
 Alfonsa Dionizego (ok. 1260 – po 1310), męża Marii Pais Ribeira.
Z innymi, nieznanymi kobietami, miał:
 Eleonorę Alfonsę (ok. 1250-1291), żonę Estevão Anes de Sousa, później Gonçalo Garcia de Sousa, hrabiego Neiva,
 Gila Alfonsa (1250-1346), rycerza Zakonu szpitalników,
 Ferdynanda Alfonsa (?-?), rycerza Zakonu szpitalników,
 Rodrigo Alfonsa (1258-1272),
 Eleonorę Alfonsę (?-1259), zakonnicę w zakonie świętej Klary w Santarém,
 Urrakę Alfonsę (1250-1281), zakonnicę w zakonie w Lorvão,
 Henryka Alfonsa (?-?), męża Inês?.

Przypisy 

Dynastia burgundzka
Władcy Portugalii
Urodzeni w 1210
Zmarli w 1279
Ludzie urodzeni w Coimbrze